Svetlana Kuznetsova era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Jessica Pegula ha sconfitto Camila Giorgi con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Sloane Stephens (primo turno)
  Madison Keys (primo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (quarti di finale)

  Lesia Tsurenko (secondo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (primo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Allie Kiick (primo turno)

  Caty McNally (semifinale)

Qualificate 

  Cori Gauff (primo turno)
  Varvara Gracheva (secondo turno)

  Anna Kalinskaya (semifinale)
  Sachia Vickery (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2019